Obersee heißen folgende geographische Objekte:

Ortslagen:
 Agglomeration Obersee, Siedlungskomplex am Zürcher Obersee, Kantone St. Gallen, Schwyz, Zürich
 Obersee (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Goisern am Hallstättersee, Oberösterreich

Gewässer:
 Obersee (Antarktika), zugefrorener See im Otto-von-Gruber-Gebirge, Antarktika
 Obersee (Arosa), Bergsee im Zentrum der Gemeinde Arosa, Graubünden 
 Obersee (Bad Faulenbach), See bei Bad Faulenbach in Bayern
 Obersee (Berlin), Speichersee in Berlin
 Obersee (Bielefeld), künstlich angelegter See in Bielefeld
 Obersee (Blankensee), See in der Gemeinde Blankensee in Vorpommern
 Obersee (Bodensee), der größere der beiden Seen des Bodensees
 Obersee (Erftstadt), Teil der Villeseen bei Erftstadt
 Obersee (Glarus), Bergsee im Oberseetal im Kanton Glarus
 Obersee (Kißlegg), See in der Gemeinde Kißlegg in Baden-Württemberg,
 Obersee (Königssee), See in der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Obersee (Kyritz), See auf dem Gebiet der Stadt Kyritz in Brandenburg
 Obersee (Lanke), See in der Gemeinde Wandlitz in Brandenburg
 Obersee (Lunz), See am Dürrenstein, Ybbstaler Alpen, Niederösterreich
 Obersee (Osttirol), See am Staller Sattel, Rieserfernergruppe, Osttirol (an der italienischen Grenze)
 Obersee (Preuneggtal), See am Schober, Schladminger Tauern, Steiermark (an der Salzburger Grenze)
 Obersee (Rur), Vorsperre der Rurtalsperre im Kreis Aachen
 Obersee (Staffelsee), der südwestliche Teil des Staffelsees
 Obersee (Seewigtal), See an der Hochwildstelle, Schladminger Tauern, Steiermark
 Obersee (Weitsee), der obere (südwestliche) Teil des Weitsee
 Obersee (Wipptal), See über Matrei am Brenner, Tuxer Alpen, in Nordtirol
 Obersee (Zürichsee), der obere, nicht ganz abgetrennte Teil des Zürichsee
 Dossespeicher Kyritz, See der Kyritzer Seenkette in Brandenburg
 Nussbaumersee bei Nussbaumen TG, Thurgau (frühere Bezeichnung)
 Egerner Bucht, Teil des Tegernsees (frühere Bezeichnung)
 Ülemiste-See, See bei Tallinn (deutsch Obersee)
  der südliche Teil des Walchensees, siehe Walchensee #Gliederung (historische Namensvariante)

Obersee, Weiteres:
 Obersee Nachrichten, ein Anzeigenblatt der Region am Zürcher Obersee

Siehe auch:
 Oberer See
 Obsee
 Oberseen